Pyromania – album zespołu Def Leppard z 1983 roku
 Pyromania – singel Cascady z 2010 roku
 Zobacz też: piromania